Cortispongilla är ett släkte av svampdjur. Cortispongilla ingår i familjen Malawispongiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Cortispongilla